La Finale du Championnat du monde de handball 2009 est le match de handball concluant le  Championnat du monde, organisée au Croatie. Elle a lieu le  dans l'Arena Zagreb de Zagreb, à 17h30 UTC+01:00.

Parcours respectifs 
Les deux équipes ont réalisé un parcours sans faute lors du tour préliminaire en remportant leurs cinq matchs. 

Elles se retrouvent ensuite dans le même groupe du Tour principal. Ayant remporté leurs deux premiers matchs de ce tour principal, les Croates et les Français sont déjà qualifiés pour les demi-finales lorsqu’ils s’opposent lors de la dernière journée. Dans ce match sans enjeu, la Croatie s’impose sur le score de 22 à 19 sans qu’aucune conclusion ne puisse en être tirée.

En demi-finale, la Croatie et la France s’imposent sans difficultés respectivement face à la Pologne (29-23) et face au 
Danemark (27-22) et se retrouvent donc en finale.

Feuille de match

Notes et références 

Championnat du monde masculin de handball 2009
2009
Match de l'équipe de France masculine de handball
Handball en France en 2009
Lusail